Slavov steht für

 (6575) Slavov, nach Mykola Slawow benannter Asteroid des Hauptgürtels

Slavov oder Slavova (weiblich) ist der Familienname folgender Personen:

 Oksana Slavova (* 2001), österreichische Sportgymnastin
 Todor Slavov († 2015), bulgarischer Rallyefahrer

 Siehe auch:
 Slawow